Peter Kyle est un nom pouvant désigner:

Peter Kyle (1880-1961), joueur de football écossais
Peter Kyle (né en 1970), homme politique anglais

Voir aussi 

Homonymie de personnes